Chadron (Haute-Loire), een plaats in het Franse departement Haute-Loire
Chadron (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska